La palabra ole, olé u OLE puede referirse a:

 ¡Olé!, en español, portugués e italiano, interjección usada como aprobación ante un acto de valor, como en eventos deportivos. 
 OLE, sigla con la que a menudo se hace mención de la obra Ortografía de la lengua española, publicada por la Real Academia Española.
 OLE, siglas de Object Linking and Embedding, sistema de distribución de objetos y protocolo desarrollado por Microsoft.
 Olé (buscador), buscador español que llegó a formar parte del portal de Internet de  Telefónica, Terra, en 1999.
 Olé (diario), periódico deportivo argentino.
 Ole (música), baile y son andaluz.
 Olé Olé, grupo de pop español.
 Colección Olé, serie de álbumes de la Editorial Bruguera, luego retomada por Ediciones B, dedicada a la Escuela Bruguera de historieta cómica.

Enlaces externos